Борисоглебка — название населённых пунктов в России:

 Борисоглебка — село в Октябрьском районе Амурской области.
 Борисоглебка — село в Убинском районе Новосибирской области.